Sangermanesi – abitanti di San Germano Chisone
Sangermanesi – abitanti di San Germano Vercellese
Sangermanesi – abitanti di San Germano dei Berici